Маловодяное — название населённых пунктов на Украине:

 Маловодяное — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Маловодяное — село в Петровском районе Кировоградской области.